

Osoby 
 Bill Monroe, muzyk
 Earl Monroe, koszykarz
 James Monroe, Prezydent Stanów Zjednoczonych
 Marilyn Monroe, amerykańska aktorka
 Robert Monroe, biznesmen, pisarz, założyciel Monroe Instytut

Telewizja 
 Monroe – brytyjski serial telewizyjny z Jamesem Nesbittem w roli tytułowej

Miejsca 
Miejscowości w USA:
 Monroe – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Monroe – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Walton
 Monroe – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Monroe – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Monroe – miasto w stanie Luizjana, w parafii Ouachita
 Monroe – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Monroe – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Monroe – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Monroe – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Monroe – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Monroe – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Monroe – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Monroe – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
 Monroe – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Monroe – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Benton
 Monroe – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Monroe – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Monroe – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sevier
 Monroe – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
 Monroe – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Monroe – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Monroe – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Monroe (ang. Monroe Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Monroe (ang. Monroe Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Monroe (ang. Monroe Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Monroe (ang. Monroe Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Monroe (ang. Monroe Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Monroe (ang. Monroe Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
 Monroe (ang. Monroe Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Monroe (ang. Monroe Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Monroe (ang. Monroe Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) – w stanie Wisconsin
 Monroeville – miejscowość w stanie Alabama, USA
 Monroeville – miejscowość w stanie Pensylwania, USA

Inne 
 Doktryna Monroe'a
 University Louisiana w Monroe
 Monroe College, Nowy Jork
 Monroe Instytut